Sergent steht für:

 die französische Bezeichnung des Begriffs Sergeant
 MGM-29 Sergeant, eine ballistische Rakete

Sergent ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Sergent (* 1962), französische Mittel- und Langstreckenläuferin
 Carole Sergent (* 1962), französische Jazzsängerin 
 Bernard Sergent (* 1946), französischer Historiker und Archäologe
 Emile Sergent (1867–1943), französischer Arzt und Kliniker
 Jesse Sergent (* 1988), neuseeländischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Justine Sergent (Justine Saade-Sergent; 1950–1994), kanadische Neuropsychologin
 Pierre Sergent (1895–?), französischer Bahnradsportler

Siehe auch:
 Sergeant (Begriffsklärung)
 Sargeant
 Sargent
 Sargant